Lyudmila Ivanovna Chernykh
Ana Ivanovna
Tatiana Ivanovna Totmianina
Olga Ivanovna
Catarina Ivanovna da Rússia
Elisaveta Ivanovna Bykova
Galina Ivanovna Ustvolskaya
Desambiguações de sobrenomes